194-й километр — железнодорожная платформа линии Жуковка — Рославль на территории Жуковского района Брянской области. Обслуживает деревню Остров. Эта платформа отсутствует на многих картах, так как появилась относительно недавно, благодаря стараниям жителей деревни Остров.

Единственный путь не электрифицирован, обслуживается одной низкой боковой платформой.

Состояние плохое: платформа собрана из старых, неровно лежащих плит. Навес отсутствует. Через канаву вдоль пути в сторону деревни был перекинут мостик из шпал, уничтоженный пожаром от горящей травы весной 2006 года.

В направлении Жуковки имеется мост через реку Ветьма. Возле остановочного пункта расположен кирпичный путевой сарай.

Фото 
Фотография платформы

Ссылки 
 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Брянского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Брянской области